De Belgische kampioenschappen meerkamp indoor bestaan uit een vijfkamp voor de vrouwen en een zevenkamp voor de mannen. De zevenkamp van de mannen bestaat uit de volgende onderdelen: 60 m, verspringen, kogelstoten en hoogspringen op de eerste dag; 60 m horden, polsstokspringen en 1000 m op de tweede dag. De vijfkamp wordt op één dag afgewerkt en bestaat uit de volgende onderdelen: 60 m horden, hoogspringen, kogelstoten, verspringen en 800 m.

Uitslagen

Zie ook
 Belgische kampioenschappen atletiek
 Belgische kampioenschappen indoor atletiek
 Belgische kampioenschappen meerkamp (atletiek)

meerkamp